Babyface eller Baby face har flere betydninger:
 Baby Face Nelson – En bankrøver fra 1930'erne. 
 Babyface (musiker) – Kenneth Edmonds, amerikansk R&B- og popmusik-producer, musiker, sanger og sangskriver.
 Baby Face (sang fra 1926) – amerikansk sang skrevet i 1926
 Babyface (U2-sang) - en sang af den irske rockgruppe U2
 Babyface (wrestling) – i professionel wrestlingslang en wrestler som fremstiller "den gode".
 Babyface er det tidligere navn på rockbandet Axe.
 Baby Face (film) – en film fra 1933.
 Baby Face (cocktail) – en cocktail uden alkohol.